Bischwind ist der Ortsname von

 Bischwind am Raueneck, Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Bischwind (Dingolshausen), Ortsteil der Gemeinde Dingolshausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bischwind (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern